Hertford steht für
Hertford in England
Hertford ist Familienname von
Whit Hertford (* 1978), US-Schauspieler 
Weiteres
 Earl of Hertford, britischer Adelstitel
 Hertford Castle, Burg in England
 Hertford College der Universität Oxford
 Hertford County im US-Bundesstaat North Carolina 
 Hertford House, Herrenhaus in London

Siehe auch: 
 Hertford Union Canal
 Hartford